SCFA steht für:
 Flughafen Antofagasta in Chile (ICAO-Code)
 Short Chain Fatty Acid, kurzkettige Fettsäuren
 Super Constellation Flyers Association
 Swiss Convenience Food Association

SCFA